Boulevard de la Fraternité peut faire référence au :
 Boulevard de la Fraternité à Luzarches
 Boulevard de la Fraternité à Nantes
 Boulevard de la Fraternité à Saint-Nazaire
 Boulevard de la Fraternité à Wattrelos